Bozan est un nom qui peut désigner :
 Sofía Bozán (1904 - 1958), actrice de cinéma argentine ; 
 Elena Bozán (1916 - 1963) actrice et danseuse argentine, sœur de la précédente ;
 , actrice argentine, sœur des précédentes ;
  (1894 - 1977), actrice argentine, cousine des précédentes.